Åstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Åstjärnen, Halland, sjö i Kungsbacka kommun, 
Åstjärnen, Västergötland, sjö i Marks kommun, 
Stora Åstjärnet, sjö i Dals-Eds kommun, 
Åstjärnet, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (23,4 ha)
Åstjärnen (Övre Ulleruds socken, Värmland), sjö i Forshaga kommun,  (26,6 ha)
Åstjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Åstjärnen (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (17,2 ha)
Åstjärnet (Frykeruds socken, Värmland), sjö i Kils kommun,  (21,6 ha)
Åstjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (31,8 ha)
Åstjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (12,5 ha)
Stora Åstjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Åstjärnen (Gustafs socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Åstjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (5,11 ha)
Åstjärnen (Norrbärke socken, Dalarna, 665350-147074), sjö i Smedjebackens kommun,  (13,1 ha)
Åstjärnen (Norrbärke socken, Dalarna, 666553-147303), sjö i Smedjebackens kommun, 
Åstjärnen (Nås socken, Dalarna, 668908-141999), sjö i Vansbro kommun,  (14,9 ha)
Åstjärnen (Nås socken, Dalarna, 669139-141703), sjö i Vansbro kommun, 
Åstjärnen (Siljansnäs socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Åstjärnen (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Åstjärnen, Gästrikland, sjö i Hofors kommun,  (9,81 ha)
Åstjärnen, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun,  (13,1 ha)
Åstjärnen (Hede socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (11,7 ha)
Åstjärnen (Överhogdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Åstjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun
Åstjärnen (Hallens socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Åstjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Åstjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (4,57 ha)
Åstjärnen (Myssjö socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Åstjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Åstjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Åstjärnen (Åre socken, Jämtland, 703503-134782), sjö i Åre kommun,  (1,6 ha)
Åstjärnen (Åre socken, Jämtland, 703505-136062), sjö i Åre kommun, 
Åstjärnen (Åsarne socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (13,5 ha)
Åstjärnen (Attmars socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Åstjärnen (Borgsjö socken, Medelpad, 692579-150450), sjö i Ånge kommun,  (3,92 ha)
Åstjärnen (Borgsjö socken, Medelpad, 694270-150781), sjö i Ånge kommun,  (4,54 ha)
Lilla Åstjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stor-Åstjärnen, sjö i Härnösands kommun,  (13,9 ha)
Stora Åstjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Åstjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (8,82 ha)
Åstjärnen (Dals socken, Ångermanland, 699259-158651), sjö i Kramfors kommun,  (15,6 ha)
Åstjärnen (Dals socken, Ångermanland, 699779-159363), sjö i Kramfors kommun, 
Åstjärnen (Edsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Åstjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn